Asakura (familie), een familie van Japanse daimyo.
 Asakura (Fukuoka), een stad in de Japanse prefectuur Fukuoka.
 Asakura (district), een district in de Japanse prefectuur Fukuoka.
 Asakura (Ehime), een voormalige gemeente in de Japanse prefectuur Ehime